Cube (filme), ficção científica canadense
Nissan Cube, modelo de carro
Cube Entertainment, gravadora sul-coreana

Jogos e informática
Nintendo GameCube
GT Cube
XOOPS Cube

Desambiguação